banda – element stroju korporacji akademickich, rodzaj szarfy
 banda – rodzaj ściany, otaczającej pole gry, np. w hokeja na lodzie, także w bilardzie. W hokeju banda ma wysokość 40 cali (ok. 1 m)
 banda – grupa ludzi, zazwyczaj niezorganizowana; określenie używane zazwyczaj przy omawianiu grup przestępczych, szczególnie młodocianych („banda wyrostków”)
 Morze Banda – morze otwarte położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego
 Wyspy Banda – wyspy w archipelagu Moluków
 Banda – grupa etniczna w Afryce Środkowej
 Banda – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Banda – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Banda – były przywódca Malawi
 Banda – polska grupa artystyczna z Wilna
 Banda – polska wersja czeskiego przeboju Jaromira Vejvody Škoda lásky (wym. szkoda laski)
 Banda – polski film z roku 1964, reż. Zbigniew Kuźmiński
 Banda – film z 1928 roku, reż. Lewis Milestone
 Alick Banda – rzymskokatolicki biskup